BH pode ser:
 Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
 Bahrein ou Bahrain (código de país ISO 3166)
 Bósnia e Herzegovina (abreviatura não oficial)

Bh pode ser:
 símbolo químico do Bóhrio
 o inositol (C6O6H12) é incluído no complexo B sob o nome de vitamina Bh (embora não seja realmente uma vitamina para os humanos)

bh pode ser:
 Bihar ou língua bihari (código ISO 639)

Desambiguação